Ке́йси Ли Масгре́йвс (, род. , Голден, Техас, США) — американская кантри-певица и автор песен. Она самостоятельно выпустила три альбома, прежде чем появилась в пятом сезоне музыкального конкурсного шоу «Nashville Star», где заняла седьмое место.

В 2012 году Масгрейвс заключила контракт с лейблом Mercury Records, после чего выпустила два студийных альбома «Same Trailer Different Park» (2013) и «Pageant Material» (2015), получивших высокие оценки критиков. Её первый рождественский альбом, «A Very Kacey Christmas», вышел в 2016 году.

Четвёртый студийный альбом Масгрейвс, «Golden Hour» (2018), был встречен с восторженными отзывами от критиков, и выиграл четыре премии «Грэмми», включая «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом».

Ранние годы 
Масгрейвс родилась 21 августа 1988 года в Голдене, штат Техас, в семье художницы Карен Масгрейвс (урождённой Абрамс) и Крейга Масгрейвса, владельца типографии «M-Prints Printing, Inc.». У неё также есть младшая сестра, Келли Кристин Саттон (урождённая Масгрейвс), работающая фотографом.

Карьера 
Проживая в Остине в 2008 году, Кейси, вместе с независимым лейблом «Triple Pop», записала две песни — «Apologize» и «See You Again». Две песни доступны на цифровом EP онлайн. Кейси выступала на туре по Великобритании «Own the Night 2012» популярной группы Lady Antebellum. Затем, она заключила контракт с лейблом Mercury Records и записала её дебютный соло сингл «Merry Go 'Round». Песня входила в её альбом «Same Trailer Different Park», записанный при помощи Shane McAnally и Luke Laird. Релиз альбома был проведён 19-го марта, 2013. Также, Кейси участвовала в записи Миранды Ламберт «Mama's Broken Heart» в 2013 году. Песня «Undermine» в соавторстве с Масгрейвс и ТрентДаббс, была показана 17 октября, 2012 на телеканале ABC в Нэшвилле.

Личная жизнь 
С 14 октября 2017 года Масгрейвс была замужем за музыкантом Растоном Келли, с которым она встречалась около двух лет до свадьбы. Разведена с ним с 2020 года. «Мы вместе приняли это болезненное решение — здоровое решение, которое приходит после очень долгого периода стараний изо всех сил. Это просто не сработало. Хотя наши пути в браке расходятся, мы останемся настоящими друзьями на всю оставшуюся жизнь», — говорится в заявлении. — «Это просто не сработало».

Дискография

Студийные альбомы 

 Same Trailer Different Park (2013)
 Pageant Material (2015)
 A Very Kacey Christmas (2016)
 Golden Hour (2018)
 Star-Crossed (2021)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 

Авторы-исполнители по алфавиту
Авторы-исполнители XXI века
Авторы-исполнители США
Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XXI века
Гитаристы США
Кантри-музыканты США
Исполнители Mercury Records
Деятели феминизма США
Активисты ЛГБТ-движения в США
Лауреаты премии «Грэмми»
Кейси Масгрейвс
Лауреаты Country Music Association Awards